

Вулиця Вільямса — вулиця в Києві.
 Вулиця Вільямса — вулиця в Смілі.

Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей